Ахтубинка — село в Харабалинском районе Астраханской области, входит в Хошеутовский сельсовет. Население  человек (), 92 % из них — казахи.

История 
До революции Ахтубинка была небольшим казахским аулом с саманными домами. Местные жители в основном работали батраками у баев. В 1919 году после установления Советской власти в селе появился первый учитель — Тажагали Джумалиев. В 1929 году в селе был образован колхоз «XI годовщина Октября», первым председателем которого стал Абулкаир Утепбергенов. Колхоз специализировался на животноводстве, при нём действовала молочно-товарная ферма, на которой вручную производили брынзу, сыр, шуват, кумыс, масло.

В 1930 году в селе впервые открылась школа, поначалу работавшая в нескольких ранее жилых домах, специально отведённых для занятий. Дети стали получать семилетнее образование. Обучение велось на казахском языке, им владели и дети нескольких русских семей Ахтубинки — Ерофеевых, Карякиных, Акимочкиных. Два года спустя в селе организовался Ахтубинский сельский совет во главе с Беккали Джалмурзиным. Были организованы изба-читальня и клуб, в котором ставились сценки на казахском языке. В 1935 году началось строительство нового здания школы, брёвна для её строительства переправлялись вплавь с другого берега Ашулука. Строительство продолжалось в течение года и закончилось к сентябрю 1936 года. Первым директором школы стал Галим Мансуров. Позднее её возглавляли Галим Утешев, Муса Юсупов и Халима Дюсембаева.

В 1941 году жителей Ахтубинки стали призывать на фронт. Первыми на войну отправились Е. Уразахов, К. Дурманов и директор школы Г. Мансуров. Всего в войне участвовало 187 жителей села, живыми вернулись немногие. В селе установлен памятник ахтубинцам — участникам Великой Отечественной войны.

В 1951 году ахтубинский колхоз «XI годовщина Октября» был объединён с колхозами «Ялкон» села Лапас и «1 августа» села Хошеутово, новообразованный колхоз получил название «Заря коммунизма».

Происхождение названия 
Существуют несколько гипотез о происхождении названия села, наиболее вероятным кажется происхождение от  «белый бугор» или от названия реки Ахтубы, на берегу одного из рукавов которой стоит Ахтубинка. Бытует также легенда, согласно которой в этих местах жил хан, имевший дочь по имени Туба. Девушка полюбила простого пастуха, однако отец не дал разрешения на брак. Туба утопилась в Ашулуке, и её отец воскликнул: «Ах, Туба, ах, Туба, что же ты наделала?».

География 
Село находится в Волго-Ахтубинской пойме в восточной части Астраханской области, в зоне полупустыни, на левом берегу реки Ашулук. Ближайшие к Ахтубинке города — Харабали, Астрахань, Ахтубинск, Атырау.

Абсолютная высота территории, занимаемой селом, составляет около 20 метров ниже уровня моря.

Уличная сеть села состоит из пяти именованных проездов — улиц Береговой, Въездной, Мира, Степной и Школьной.

Часовой пояс

Климат
умеренный, резко континентальный, характеризуется высокими температурами летом и низкими — зимой, малым количеством осадков, а также большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи в 2010 году, численность населения составляла 417 человек (215 мужчин и 202 женщины, 51,6 и 48,4 %% соответственно).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли 99 % от общей численности населения в 288 жителей.

Известные уроженцы 
 Бабаев, Наби Хаиршахович (род. 1934) — Герой Социалистического Труда.
 Даиров, Музаппар Даирович (1915—1995) — советский казахстанский политик.
 Ерофеев, Владимир Алексеевич (род. 1933) — поэт и журналист.

Инфраструктура 
В советское время было развито коллективное сельское хозяйство. Ещё в 1930 году начала работать школа, в 1932 году появилась изба-читальня и клуб. В 1969 году в селе была открыта библиотека на базе сельского Дома культуры. Она действует и в 2020 году, является филиалом Харабалинской централизованной системы

Транспорт 
Выезд на автодорогу регионального значения Волгоград — Астрахань (идентификационный номер 12 ОП РЗ 12Р 001).

Примечания

Ссылки 
 Погода
 Хошеутовский сельсовет

Населённые пункты Харабалинского района